

Patronyme 

 Aimée Lallement (1898 - 1988), militante socialiste ;

  ;

 Didier Lallement (1956), haut fonctionnaire français ;

 Guillaume Lallement (1782 - 1829), historien, compilateur et journaliste français ;

 Hugues Lallement (avant 1520 - vers 1570), sculpteur français ;
Michel Lallement, sociologue français ;

 Pierre Lallement (1843 - 1891), inventeur français ;

 Pierre Lallement (1622 - 1708), seigneur de l'Estrée, conseiller du roi, grand maître des eaux et forêts ;

Rosine Lallement (1951-) , astrophysicienne française, médaille d'argent du CNRS 2004.

Patronyme lorrain